Adrien Proust (1834–1903) – francuski lekarz
 Jean-Paul Proust (1940–2010) – francuski polityk
 Joseph Proust (1754–1826) – francuski chemik
 Marcel Proust (1871–1922) – francuski pisarz
 (4474) Proust